Кудін (Ку-дін, Ку Дін) — чаєподібний напій з листя падуба.

 Кудін Андрій Володимирович (* 1970) — колишній білоруський хокеїст, воротар, наразі тренер воротарів солігорського хокейного клубу «Шахтар»
 Кудін В'ячеслав Олександрович (* 1925) — український кінознавець, заслужений працівник культури України, доктор філософських наук, професор
 Кудін Іван Назарович — Герой Радянського Союзу
 Кудін Сергій Миколайович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.

Примітки 

російські прізвища